Zerealie oder Cerealie steht allgemein für:
 Getreidefrucht, siehe Getreide

Zerealien steht insbesondere für:
 Getreideflocken, siehe Frühstücksflocken

Siehe auch:
 Cerialia, ein altrömisches Fest zu Ehren von Ceres
 Zerealienwurst